

Geografia

Austria 
 Bad Waltersdorf – comune nel distretto di Hartberg-Fürstenfeld (Stiria)
 Waltersdorf – frazione di Judenburg, città nel distretto di Murtal (Stiria)
 Waltersdorf – frazione di Neukirchen an der Vöckla, comune nel distretto di Vöcklabruck (Alta Austria)
 Waltersdorf an der March – frazione di Drösing, comune nel distretto di Gänserndorf (Bassa Austria)
 Waltersdorf bei Staatz – frazione di Staatz, comune nel distretto di Mistelbach (Bassa Austria)

Germania 
 Waltersdorf – comune nel circondario della Saale-Holzland (Turingia)
 Waltersdorf – ex comune ora frazione di Bad Schandau, città nel circondario della Svizzera Sassone-Osterzgebirge (Sassonia)
 Waltersdorf – ex comune ora frazione di Greiz, città nel circondario di Greiz (Turingia)
 Waltersdorf – ex comune ora frazione di Großschönau, comune nel circondario di Görlitz (Sassonia)
 Waltersdorf – ex comune ora frazione di Liebstadt, città nel circondario della Svizzera Sassone-Osterzgebirge (Sassonia)
 Waltersdorf – ex comune ora frazione di Lindenkreuz, comune nel circondario di Greiz (Turingia)
 Waltersdorf – frazione di Meuselwitz, città nel circondario dell'Altenburger Land (Turingia)
 Waltersdorf – ex comune ora frazione di Mohlsdorf-Teichwolframsdorf, comune nel circondario di Greiz (Turingia)
 Waltersdorf – ex comune ora frazione di Rödental, città nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)
 Waltersdorf – ex comune ora frazione di Schönefeld, comune nel circondario di Dahme-Spreewald (Brandeburgo)
 Waltersdorf – frazione di Weißensee, città nel circondario di Sömmerda (Turingia)

Polonia 
 Waltersdorf – antico nome tedesco di Niegosławice, comune nel distretto di Żagań (Lubusz)
 Waltersdorf – antico nome tedesco di Pęciszewo, frazione della città di Braniewo nel distretto di Braniewo (Varmia-Masuria)

Repubblica Ceca 
 Waltersdorf – antico nome tedesco di Vrchy, comune nel distretto di Nový Jičín (Moravia-Slesia)
 Waltersdorf – antico nome tedesco di Žleb, frazione della città di Hanušovice nel distretto di Šumperk (Olomouc)

Romania 
 Waltersdorf – antico nome tedesco di Dumitrița, comune nel distretto di Bistrița-Năsăud (Transilvania)